Die Ardenne Métropole (früher auch: Communauté d’agglomération Charleville-Mézières/Sedan genannt) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Ardennes in der Region Grand Est. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst heute 58 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Charleville-Mézières.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2014 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté d’agglomération de Charleville-Mézières (Cœur d’Ardenne),
 Communauté de communes des Balcons de Meuse,
 Communauté de communes du Pays Sedanais und
 Communauté de communes du Pays des Sources au Val de Bar.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wurden die bis dahin selbstständigen Gemeinden Flize, Balaives-et-Butz, Boutancourt und Élan zur Commune nouvelle Flize zusammengelegt, die in den Gemeindeverband aufgenommen wurde. Dies reduzierte die Anzahl der Gemeinden des Gemeindeverbands von 61 auf 58.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Ardenne Metropole
Geographie (Département Ardennes)
Gegründet 2014